In italiano, la sigla CEPR è solitamente usata per indicare il Comitato di esperti per la politica della ricerca.

La sigla CEPR può anche riferirsi a:
 Centre for Economic Policy Research, una rete di economisti con sede a  Londra.
 Center for Economic and Policy Research, un think tank di Washington, D.C.
 Centre for Emergency Preparedness and Response in Canada e Regno Unito.